Fehl bezeichnet:

 Fehl-Ritzhausen, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz

Fehl ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Fehl (1906–1995), US-amerikanischer Fotograf österreichischer Herkunft
 Philipp Fehl (1920–2000), US-amerikanischer Kunsthistoriker österreichischer Herkunft
 Raina Fehl (1920–2009), US-amerikanische Historikerin, Autorin und Herausgeberin österreichischer Herkunft
 Ulrich Fehl (1939–2019), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

en:Fehl